Ingeborg Martina Damgren, född Sundberg 7 maj 1906 i Ovansjö, Gävleborgs län, död 5 maj 2016 i Hudiksvall, Gävleborgs län, var vid sin död vid 109 år och 364 dagars ålder Sveriges äldsta levande person.

Hon föddes i Ovansjö som dotter till handelsföreståndaren Per Olof Sundberg och Ulrika Sundin och hade fyra syskon. Hon var gift och fick en son 1939 som avled 1997.

Damgren avled den 5 maj 2016, bara två dagar före sin 110-årsdag, i Hudiksvall. Den äldsta levande svensken blev då Nanny Halvardsson, som var två månader yngre.

Kvinnor
Födda 1906
Avlidna 2016
Hundraåringar
Personer från Ånge kommun